Sadie est le nom de famille de Stanley Sadie (1930 - 2005), musicologue britannique

Sadie est le prénom de
 Sadie Ama (née en 1987), chanteuse anglaise de R'n'B
 Sadie Benning (née en 1973), vidéaste, plasticienne et musicienne américaine 
 Sadie Frost (née en 1965), actrice britannique

Sadie Hawkins 
Sadie Hawkins (en) est
 Un personnage de Li'l Abner
 Aux États-Unis, une danse où c'est la jeune femme qui propose à l'homme de danser
 Un type de bal chez les lycéens américains ; c'est le titre d'un épisode de Glee (en) ; dans Buffy contre les vampires, il y a aussi un épisode La Soirée de Sadie Hawkins

Œuvres 

 1928 : Sagebrush Sadie, court-métrage de Walt Disney.
 1928 : Sadie Thompson, film muet américain réalisé par Raoul Walsh.
 1959 : Sister Sadie, standard de jazz écrit par Horace Silver.
 1968 : Sexy Sadie, chanson des Beatles.
 2016 : Sadie, film italo-canado-britannique réalisé par Craig Goodwill.

Divers 
 Sadie, groupe japonais de visual kei.

Homonymie de prénom